Ferenci (Vižinada)
 Ferenci (Ozalj)